

Codici 
 FNA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Freetown-Lungi, Freetown, Sierra Leone

Partiti e movimenti 
 Fronte Nazionale Algerino – partito politico algerino